Місто 44 — українська андеграунд реп-команда. Заснована 2007 року в місті Сміла. За час свого існування перетерпіла багато змін, неодноразово змінювався склад, але це ніяк не вплинуло на якість музики і на стабільність всередині колективу. Стали переможцями фестивалю «Прем'єра ритму».
У цей час склад команди Chipset, Птах, Nixon.

Стаття з газети, про Місто 44 
…Відкрили фестиваль два вже не молоді за стажем виступів гурти «Місто 44» та «М.Д.М». Для них це не перша сцена і не перша аудиторія слухачів.
У хлопців уже назбиралося багато матеріалу для випуску повноцінного альбому, не вистачає лише коштів. Учасники «Міста» трішки розповіли про історію свого гурту.
Сашко: — Такою музикою я почав цікавитися у дев'ятому класі. Потім був гурт «DOGAZF», участь у черкаському однойменному «Неспокійному спокої».
Пізніше гурт розпався і залишилися тільки найвитриваліші, що й складаємо зараз «Місто 44». Цікавою є і назва гурту: зі слова «місто» (так за початковим задумом мала називатись група) і числа 44. 44 — це адреса ЧОПЛ № 1, що знаходиться у нашій Смілі, — відкрили секрет хлопці.
— Справа в тому, — ділиться Сашко, що Сміла і колись, і навіть зараз відома по двох закладах завод «Оризон» і психіатрична лікарня. Тому до назви вирішили додати цю цифру.
Наше місто — це місто навпаки, де всі люди живуть у ненормальних умовах, але всі до таких умов уже звикли.
Для «Міста» їхня музика не просто хобі, а стиль життя.
— Те що найближче в душі, те виливаємо піснями. Ми робимо це від щирого серця, нам не байдуже те, що діється довкола, — розповідають учасники гурту.

Дискографія 

Україномовні репери